Der Kanton Grignan ist ein Kanton im Arrondissement Nyons im Département Drôme der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich.

Gemeinden

Kanton seit 2015 
Der Kanton besteht aus 21 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton Grignan bis 2015 
Der alte  Kanton Grignan umfasste die 14 Gemeinden Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Colonzelle, Grignan, Le Pègue, Montbrison-sur-Lez, Montjoyer, Réauville, Roussas, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Salles-sous-Bois, Taulignan und Valaurie.  

Grignan